Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Citi Open 2014 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl argentinský tenista Juan Martín del Potro, jenž se odhlásil pro protrahované poranění zápěstí.

Soutěž dvouhry vyhrál druhý nasazený Kanaďan Milos Raonic, jenž ve finále zdolal turnajovou třináctku a svého krajana Vaska Pospisila ve dvou sadách . Na okruhu ATP Tour si tak připsal šestý singlový titul a premiérový v probíhající sezóně, když naposledy předtím triumfoval na zářijovém Thailand Open 2013.

Finálový duel představoval historicky první utkání na okruhu ATP Tour, v němž se o titul utkali dva Kanaďané.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  '''Milos Raonic (vítěz)
  Grigor Dimitrov (odstoupil)
  Kei Nišikori (čtvrtfinále)
  John Isner (2. kolo)
  Richard Gasquet (semifinále)
  Kevin Anderson (čtvrtfinále)
  Feliciano López (2. kolo)
  Ivo Karlović (3. kolo)
  Santiago Giraldo (čtvrtfinále)
  Radek Štěpánek (2. kolo)
  Jérémy Chardy (2. kolo)
  Vasek Pospisil (finále)
  Lleyton Hewitt (3. kolo)
  Denis Istomin (3. kolo)
  Lu Jan-sun (2. kolo)
  Julien Benneteau (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2014
ATP World Tour 2014